Oryahovo ou Oryakhovo (en bulgare : Оряхово - lieu où il y a des noyers) peut désigner plusieurs unités administratives en Bulgarie :
 Oryahovo, commune située dans l'oblast de Vratsa ;
 Oryahovo, ville située dans l'oblast de Vratsa ;
 , village situé dans la commune de Lubiméts, dans l'oblast de Khaskovo ;
, ancien village situé à proximité de l'actuel village de Levski.